Wahlkreis 6 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 6
 Landtagswahlkreis 6
 Reichstagswahlkreis 6